Le tournoi de tennis de Milan 2004 est un tournoi de tennis qui se joue en salle à Milan en Italie. Il s'est déroulé du 9 février au 5 février et a été remporté par le Français Antony Dupuis.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Liens externes 
  Résultats simple messieurs sur le site de l'ATP 
  Résultats double messieurs sur le site de l'ATP 

Tennis masculin en 2004
ATP 2004
Sport en Italie en 2004
Tennis en février 2004